Het ATP-toernooi van Chennai 2016 (met de officiële naam Aircel Chennai Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 januari 2016. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2016 inluidden.

Het enkelspel werd gewonnen door Stanislas Wawrinka. Hij versloeg in de finale Borna Ćorić met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Oliver Marach en Fabrice Martin. Zij versloegen in de finale Austin Krajicek en Benoît Paire met 6-3 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai